Guillemins (wijk), stadswijk van de Belgische stad Luik
 Station Luik-Guillemins, treinstation in deze wijk en hoofdstation van de stad Luik